Averhagen ist der Name von:
 Averhagen (Adelsgeschlecht, Lippstadt)
 Averhagen (Adelsgeschlecht, Münster)
 Averhagen (Adelsgeschlecht, Senden)

Siehe auch:
 Overhagen